Felix Timmermans (1886-1947) – flamandzki pisarz i malarz
 Frans Timmermans (ur. 1961) – holenderski polityk i dyplomata
 Tom Timmermans (ur. 1981) – holenderski koszykarz